Архистратиг Михаил — считается небесным покровителем Киева, поэтому в Киеве было установлено несколько его скульптур:

 Архистратиг Михаил (Кущ) — скульптура работы Анатолия Куща. Установлена в 2002 году Киеве на площади Независимости, на Печерских воротах.
 Архистратиг Михаил (Куровский) — скульптура работы Георгия Куровского. Была установлена на площади Независимости, перед входом в Главпочтамт. В 2001 году была подарена Донецку.
 Архистратиг Михаил (Багалика) — скульптура работы Юрия Багалики. Установлена на здании банка «Аркада» по улице Институтской.
 скульптура на Михайловском соборе